Oakford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oakford (Illinois)
 Oakford (Indiana)
 Oakford (Pennsylvania)
 Oakford Park (Tampa), Stadtteil

in Australien:
 Oakford (Western Australia), Vorort von Perth

im Vereinigten Königreich:
 Oakford (Ceredigion), Village in Wales
 Oakford (Devon), Village in England